Příjmení Konrád nosí více osobností:

 Bohuslav Konrád (1927–1996) – český lékař
 Branislav Konrád (* 1987) – slovenský hokejový brankář
 Edmond Konrád (1889–1957) – český dramatik a divadelní kritik
 György Konrád (1933–2019) – maďarský spisovatel
 Jenő Konrád (1894–1978) – maďarský fotbalista a trenér
 Kálmán Konrád (1896–1980) – maďarský fotbalista a trenér
 Karel Konrád – více různých osob (rozcestník)
 Kurt Konrád (1908–1941) – německy mluvící český marxistický novinář židovské národnosti, literární a divadelní kritik
 Miroslav Konrád (* 1945) – český akademický malíř
 Ondřej Konrád (* 1950) – český hudební publicista a hráč na harmoniku

Související články 
 Konrád

Externí odkazy 
 

Maďarská příjmení
Česká příjmení